

Musica 
 Atomos – album degli A Winged Victory for the Sullen del 2014
 Atomos VII – extended play degli A Winged Victory for the Sullen del 2014

Personaggi immaginari 
 Atomos – personaggio di Final Fantasy
 Atomos – personaggio di One Piece

Pagine correlate 
 Atomo (disambigua)